Ел Кубо има више значења:

 Ел Кубо (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кубо (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Кубо (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кубо, Ла Конча Дос (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику